Wersbach und Wehrsbach sind geographische Namen:

 Wersbach (Leichlingen), eine Ortschaft in Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Wersbach (Murbach), rechter Zufluss des Murbachs bei Imelsbach, Stadt Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Wehrsbach oder Wöhrsbach, rechter Zufluss des Mittelrheins nach Kestert, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wehrbach
 Werbach
 Versbach
 Werschbach